Josef Kratochvíl – allenatore di calcio e calciatore cecoslovacco
 Miloš Kratochvíl – calciatore ceco
 Roman Kratochvíl – ex calciatore slovacco